Chiomontini – abitanti di Chiomonte
Chiomontini – abitanti di Frais (Chiomonte)